Kölner bezeichnet

 die Bewohner der Stadt Köln
 das Stadtmagazin Kölner Illustrierte
 WLB Kölner, Bahnfahrzeuge

Kölner bzw. Koelner ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Kölner (* um 1448–1490), deutscher Jurist; 1482 Dekan der Juristischen Fakultät der Universität zu Köln
 Johann Rudolf Kölner (1800–1877), Schweizer Dichter, Freiheitskämpfer und Publizist
 Paul Koelner (1878–1960), Schweizer Pädagoge und Historiker

Siehe auch:
 Köllner